Нимбурк — город в Чехии.
 Нимбурк — район в Чехии.
 Нимбурк — баскетбольный клуб из Нимбурка.